Der Schweizer Cup 1932 war die zweite Austragung des Schweizer Cups in Basketball. Die Universität Bern konnte den Titel erfolgreich verteidigen.

Finalturnier 
Die Halbfinals wurden am 23. und das Finale und Spiel um Platz drei am 24. April 1932 in Genf gespielt.

Einzelnachweise 

Basketballveranstaltung 1932
Basketballwettbewerb in der Schweiz